Miejscowości w USA:
 Croghan – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Croghan – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
Gminy w USA:
 Croghan (ang. Croghan Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis